Toponímia:
 Riu Shannon, riu de major longitud d'Irlanda
 Aeroport de Shannon, aeroport d'Irlanda
 Shannon (Quebec), municipalitat del Capitale-Nationale al Quebec
 Shannon (Irlanda), localitat irlandesa al comtat de Clare i propera al riu
 Shannon (Carolina del Nord)
 Shannon (Geòrgia)
 Shannon (Illinois)
 Shannon (Mississipí)
 Shannon City, població dels Estats Units a l'estat d'Iowa
 Personatges:
 Shannon Leto, músic i actor dels Estats Units
 Shannon Miller (Rolla, 1977), gimnasta artística estatunidenca
 Shannon Moore (1979), lluitador nord-americà que treballà a la lliga Smackdown!
 Shannon Rutherford, personatge de ficció de la sèrie de televisió Lost interpretat per l'actriu Maggie Grace
 Claude Elwood Shannon (1916 - 2001), enginyer electrònic i matemàtic estatunidenc, pare de la teoria de la informació
 Esport: Shannon F1, equip britànic de cotxes de competició que va arribar a disputar curses a la Fórmula 1
 Miscel·lània:
 Shannon (sèrie), sèrie de televisió
 Entropia de Shannon, funció matemàtica que intuïtivament es correspon amb la quantitat d'informació continguda o lliurada per una font d'informació
 Nombre de Shannon, estimació de la complexitat de l'arbre de joc dels escacs
 Primer teorema de Shannon, teorema enunciat per Claude Shannon el 1948, que estableix el límit teòric per a la compressió d'una font de dades
 Teorema de mostreig de Nyquist-Shannon o teorema de mostreig de Whittaker-Nyquist-Kotelnikov-Shannon, teorema fonamental de la teoria de la informació, d'especial interès en les telecomunicacions
 Teorema de Shannon-Hartley, aplicació del teorema de codificació per canals amb soroll